Il singolare del Legg Mason Tennis Classic 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Andre Agassi.

Tim Henman ha battuto in finale 6–3, 6–4  Fernando González.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Legg Mason Tennis Classic 2003
ATP Tour 2003